Lisbon kan syfta på:

 Lisbon, Connecticut
 Lisbon, Illinois
 Lisbon, Iowa
 Lisbon, Maine
 Lisbon, Maryland 
 Lisbon, New Hampshire 
 Lisbon, New York 
 Lisbon, North Dakota
 Lisbon, Ohio
 Lisbon, Wisconsin

Se även
 New Lisbon
 Lissabon